Airy Routier est un acteur français.

Biographie

Filmographie partielle

Cinéma 
 Les Saisons du plaisir de Jean-Pierre Mocky
 Lili et le Baobab, de Chantal Richard
 Avant-poste de Emmanuel Parraud
 Une Exécution ordinaire de Marc Dugain
 L'Œil de l'astronome de Stan Neumann

Télévision 
 Capitaine des ténèbres de Serge Moati
 Rendez-moi justice de Denys Granier-Deferre
 Voici venir l'orage...  de Nina Companeez
 Mitterrand à Vichy de Serge Moati
 Villa Jasmin de Férid Boughedir

Théâtre (mise en scène) 
 "Mes amis" d'Emmanuel Bove
 "Dernière pailles" de Guillaume Cayet mise en scène Julia Vidit
 "Je suis le vent" de Jon Fosse mis en scène Lukas Hemleb
 "Le triomphe de l'amour" de Marivaux mise en scène Galin Stoev
"Trouée dans les nuages" de Chi Li
 "(1)FAUST" d'après Goethe

Notes et références

Liens externes 

 http://airy.fr (site officiel)

Acteur français de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)